Loimersdorf ist der Name folgender Orte:

  Loimersdorf (Gemeinde Engelhartstetten), Ortsteil von Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
  Loimersdorf (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich